Grote verwachtingen, een verhaal van schrijver Charles Dickens
Great Expectations (toneelstuk), een toneelstuk uit 1984
Great Expectations (1946), een Britse film geregisseerd door David Lean
Great Expectations (1989), een Britse miniserie geregisseerd door Kevin Connor
Great Expectations (1998), een Amerikaanse film geregisseerd door Alfonso Cuarón
Great Expectations (1999), een Britse film geregisseerd door Julian Jarrold
Great Expectations (2011), een Britse miniserie geregisseerd door Brian Kirk	
Great Expectations (2012), een Britse film geregisseerd door Mike Newell
Great Expectations (ER), een aflevering van ER